Con il nome Roteiro possono essere intese diverse cose:

Roteiro (Brasile), città dello stato brasiliano dell'Alagoas
Roteiro (pallone), pallone da calcio prodotto dall'Adidas